Dit is het schema van de Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2010/11.

Bij de mannen betreft het de kampioenen van de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities, de algeheel amateurkampioen en de kampioenen van de 216 amateurcompetities van de Topklasse tot en met de Zesde klasse.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Eredivisie tot en met de Eerste klasse.

De oostelijke zondagclub VV Glanerbrug behaalde het vierde kampioenschap op rij, ze werden respectievelijk kampioen in 5B, 4A, 3A en 2J. Topklasser IJsselmeervogels werd voor de derde opeenvolgende keer klasse kampioen (2008/09 en 2009/10 kampioen in de zaterdag Hoofdklasse B) en prolongeerde tevens zijn titel als algeheel amateurkampioen. Ook de zondagclubs ASV De Dijk (West 1, 4E-3C-2A) en AVC Luctor et Emergo (Oost, 5A-4B-3A) behaalden hun derde opeenvolgende kampioenschap.

Hoofdklasser SVZW Wierden werd direct kampioen in de zaterdag Hoofdklasse C na hun kampioenschap in zaterdag 1D (Oost). Ook acht districtsclubs werden na hun promotie in het voorgaande jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen. Het betrof de twee zaterdagclubs Groene Hart Combinatie en RKSV Leonidas (West 2) en de zes zondagcubs ZSGOWMS, Young Boys (West 1), VV Chevremont (Zuid 2) en VV Heerenveen, SV Donkerbroek en VV Alteveer (Noord). Ook het vrouwenelftal van SC Buitenveldert behaalde in 1C hun tweede kampioenschap op rij.

Mannen
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd, met ** na beslissingswedstrijden (onderlinge halve competitie).

Landelijk

Zaterdagclubs

Zondagclubs

Beslissingswedstrijden
In acht competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. In West-II zaterdag 3D eindigden drie clubs met hetzelfde puntentotaal, deze clubs speelden onderling een halve competitie om de titel.

 * wedstrijd gestaakt. SJN trok zich terug uit competitie.

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2010/11